Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal radiowych
 Radio – inaczej odbiornik radiowy

 Radio – rosyjski (wcześniej radziecki) miesięcznik o tematyce elektronicznej

Film 
 Radio – film z 2003 roku

Muzyka 
albumy muzyczne:
 Radio – album grupy Ashtray Babyhead
 Radio – album LL Cool J
 Radio – album grupy X-Dream
 Radio – album grupy Naked City
 Radio – album Ky-Mani Marleya
 Radio – album grupy Wise Guys
single:
 „Radio” – singel grupy Client
 „Radio” – singel grupy The Corrs
 „Radio” – singel Danny’ego Saucedo
 „Radio” – singel Beyoncé Knowles
 „Radio” – singel grupy Rammstein